Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sankt Margarethen im Lungau enthält die  denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Sankt Margarethen im Lungau im Salzburger Bezirk Tamsweg.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Sankt Margarethen im Lungau
!